Марат Юнусов:
 Юнусов, Марат Анварович (род. 1978) — российский футболист.
 Юнусов, Марат Сабирович (род. 1940) — российский учёный-химик, академик РАН.